Кола́ров  — балканське прізвище. Відомі носії:

 Александар Коларов (1985) — сербський футболіст
 Васил Коларов (1877–1950) — болгарський політик